Versaillais, en tant que nom ou adjectif, peut désigner, géographiquement, un habitant de la ville de Versailles. 
 Versaillais, en tant que nom ou adjectif, peut désigner, dans le contexte de la guerre civile les opposant aux Communards :
 un militaire de l’armée régulière organisée en 1871 par Adolphe Thiers au camp de Satory près de Versailles, et commandée par Patrice de Mac Mahon, pour combattre la garde nationale qui assurait la défense des communes insurrectionnelles de France en 1870-1871, dont notamment la Commune de Paris ;
 un partisan du gouvernement et de l’Assemblée nationale siègeant à Versailles à la même époque.
 Versaillais, en tant que nom, peut désigner une recette de gâteau au chocolat.